Bernet je priimek več oseb:    
 Jordi Bernet, španski komik
 Joseph Bernet, francoski rimskokatoliški kardinal